Мустафа Шентоп (; ) — турецкий политик.

Биография 
Мустафа Шентоп родился 6 августа 1968 года в Текирдаге. 

Окончил юридический факультет Стамбульского университета, затем получил степени магистра и доктората в университете Мармара. 

С 1993 года преподавал на юридическом факультете университета Мармара. В 2002 году Шентоп получил степень доктора, в 2005 — доцента и в 2011 году — звание профессора. Также Шентоп читал лекции в университетах Фатих, Мальтепе, Ышик, Догуш и Стамбульском торговом университете.

В 2011 году Мустафа Шентоп был избран членом Великого национального собрания от партии справедливости и развития. На четвёртом конгрессе партии, проходившем 30 сентября 2012 года, Шентоп был избран членом ЦИК партии и получил должность заместителя председателя, ответственного за избирательную кампанию. На пятом конгрессе, проходившем 30 сентября 2015 года, Шентоп не был переизбран. В июне 2015 года был переизбран в парламент.

24 февраля 2019 года был избран cпикером Великого национального собрания Турции.

Личная жизнь 
Женат, четверо детей.

Примечания 

Члены Партии справедливости и развития (Турция)
Члены Великого национального собрания Турции XXIV созыва
Выпускники университета Мармара
Преподаватели вузов Турции
Члены Великого национального собрания Турции XXV созыва
Члены Великого национального собрания Турции XXVI созыва
Члены Великого национального собрания Турции XXVII созыва
Председатели Великого национального собрания Турции